tök, a tökfélék családjának névadó nemzetsége
 Tök, község Pest megyében
 tök, kártyaszín a magyar és a német kártyában

Lásd még 
 Here (anatómia), köznyelvben, szólás-mondásokban nevezik töknek